Список Міністерських конференцій Світової організації торгівлі

 Перша (1996) - Сінгапур
 Друга (1998) - Женева
 Третя (1999) - Сієтл
 Четверта (2001) - Доха
 П’ята (2003) - Канкун
 Шоста (2005) - Гонконг
 Сьома (2009) - Женева
 Восьма (2011) - Женева
 Дев'ята (2013) - Балі

Джерела
 Ministerial Conferences  // World Trade Organization. 

Світова організація торгівлі
Міжнародні організації
Міжнародна економіка